Сен-Вікто́р-де-Малька́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 80 км на північ від Монпельє, 50 км на північ від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 334 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 793,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Віктор-де-Малька на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Віктор-де-Малька на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Віктор-де-Малька на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Віктор-де-Малька на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Віктор-де-Малька на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар